Platyctenida är en ordning av kammaneter. Platyctenida ingår i klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur. I ordningen Platyctenida finns 41 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Platyctenida